Localidades
Hope (Alasca)
Hope (Arkansas)
Hope (Dacota do Norte)
Hope (Idaho)
Hope (Indiana)
Hope (Kansas)
Hope (Novo México)
Ou ainda:
East Hope

Música
Hope (álbum de Swallow the Sun)
Hope (canção de Jack Johnson)

Cinema
 So-won, filme sul-coreano (2013) distribuído no Brasil com seu nome em inglês, Hope